Кросс-Плейнс () — название ряда населённых пунктов США.

  — городок в Висконсине.
  — деревня, частично в составе одноимённого городка.
  — город в Теннесси.
  — городок в Техасе.

См. также
 Кросс и Плейнс